Jurjewez () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

Jurjewez (Iwanowo)
Jurjewez (Wladimir)